Dyopedos är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Charles Spence Bate 1857. Dyopedos ingår i familjen Podoceridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Dyopedos